Droga krajowa nr 7 (Czechy)
 Droga krajowa nr 7 (Polska)
 Droga krajowa nr 7 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A7